Paterna del Río kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Paterna del Río (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Paterna del Río (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar